Ла Лаха Уно има више значења:

 Ла Лаха Уно (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лаха Уно (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику